La denominación Estación de Santurce puede corresponder a:

 Una estación del metro de Bilbao: Estación de Santurtzi (Metro de Bilbao).
 Una estación de Renfe Cercanías en Vizcaya: Estación de Santurce (Cercanías Bilbao)